

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Vaduz: 2006-2007

Note

Collegamenti esterni